Sotion ist ein antiker griechischer Name, den mehrere Philosophen und Literaten trugen, darunter:

Sotion von Alexandria, ein Philosoph und Philosophiehistoriker des frühen 2. Jahrhunderts v. Chr.
Sotion (Lehrer Senecas), ein Philosoph des 1. Jahrhunderts n. Chr.
Sotion (Peripatetiker), Philosoph (Peripatetiker) und Schriftsteller, Verfasser des „Horns der Amaltheia“